Тодор Попов може да се отнася за:

 Тодор Попов (1872 – 1954) – български политик, кмет на Дупница;
 Тодор Попов (1921 – 2000) – български композитор и общественик;
 Тодор Попов (р. 1967) – български политик, кмет на Пазарджик.